Partit Monàrquic Popular, partit polític històric d'Itàlia
 Partit del Manifest del Poble, partit polític de Guinea Bissau
 Partit dels Petits Grangers (del seu nom en finès Pienviljelijäin ja Maalaiskansan Puolue), partit polític històric de Finlàndia
 Partit Moviment Popular, partit polític de Romania
 Pwersa ng Masang Pilipino, partit polític de les Filipines
 Estació de París-Montparnasse, una de les estacions terminals de la SNCF a París
 Project Management Professional, certificació internacional per a professionals de la gestió de projectes
 Portable media player, dispositiu electrònic capaç d'emmagatzemar i reproduir informació multimèdia
 Port Mapping Protocol, protocol de comunicació de Network Address Translation proposat per Apple
 Preu mitjà ponderat, criteri de valoració per a l'administració de les existències en magatzem
 Polimetilpentè, polímer termoplàstic de la família de les poliolefines
 Fosfat de piridoxamina (del seu nom en anglès Pyridoxamine Phosphate), una de les formes de la vitamina B6